Polívka ist der Familienname folgender Personen:

 Bolek Polívka (* 1949), tschechischer Schauspieler
 Jan Polívka (* 1975), tschechischer Pianist und Chorleiter
 Jiří Polívka (1858–1933), tschechischer Slawist
 Osvald Polívka (1859–1931), tschechischer Architekt